Ма́ртін Шин () — американський актор, продюсер, лауреат та номінант багатьох кінематографічних, телевізійних та театральних премії.

Фільмографія

2020-ті роки

2010-ті роки

2000-ті роки

1990-ті роки

1980-ті роки

1970-ті роки

1960-ті роки

Примітки 

Шин Мартін